A 2009-2010-es Liga I a 92. román elsőosztályú labdarúgó-bajnokság. A címvédő az FC Unirea Urziceni csapata.

A részt vevő csapatok

Végeredmény 

|rowspan="8" bgcolor="#FAFAFA"|

Kereszttábla

A góllövőlista élmezőnye 
Utolsó frissítés: 2010. április 12., forrás: lpf.ro .

Edzőváltások

Források 
 Hivatalos honlap
 Gazeta Sporturilor
 ProSport

Román labdarúgó-bajnokságok
román 1